Long Valley ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Long Valley (Arizona)
 Long Valley (Kalifornien)
 Long Valley (New Jersey)
 Long Valley (Pennsylvania)
 Long Valley (South Dakota)

Siehe auch:
 Long Valley (Marie-Byrd-Land), Tal in Antarktika
 Long Valley Caldera in Kalifornien an der Grenze zu Nevada, Vereinigte Staaten